Helge Backlund kan syfta på:

* Helge Backlund (1878–1958), geolog
 Helge Backlund (1913–1974), zoolog